L'ex strada statale 18 dir/A di Badia di Cava ora strada regionale 18/b Cava-Badia è una strada regionale italiana.

In seguito al decreto legislativo n. 112 del 1998, dal 17 ottobre 2001 la strada statale è stata declassata assumendo la denominazione di strada regionale 18/b, nella stessa data le competenze sono state devolute dall'ANAS alla Provincia di Salerno.

Percorso
Il tracciato misura 5,500 km, si snoda all'interno del territorio comunale di Cava de' Tirreni dall'innesto con la strada statale 18 Tirrena Inferiore e termina presso l'Abbazia territoriale della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni.

Tabella percorso

Strada regionale 18 Tirrena Inferiore
La strada regionale 18 Tirrena Inferiore è una strada regionale campana nata a seguito del decreto legislativo n. 112 del 1998 con cui sono state declassate alcune strade statali.

L'arteria comprende due tratti:
 strada regionale 18/a Tirrena Inferiore (dal Km 47+550 al 51+400);
 strada regionale 18/b ex SS18 Dir/a (Tirrena Inferiore)-Cava Badia (dal Km 2+530 al 5+500).

La gestione e la manutenzione sono affidate alla provincia di Salerno.

Note

Altri progetti 

 018dirA